16-й чемпіонат України з футболу (офіційна назва — «Союз-Віктан — Чемпіонат України з футболу») був розіграний з 21 липня 2006 року по 17 червня 2007 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники

Підсумкова турнірна таблиця 
|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Склади команд

Відвідуваність стадіонів

Усі матчі

У середньому за тур

Загальна статистика чемпіонату

Посилання 
 Вища ліга 2006/2007 на офіційному сайті ФФУ
 Вища ліга 2006/2007 на сайті Олексія Кобизєва
 Вища ліга 2006/2007 на сайті Дмитра Трощія
 Вища ліга 2006/2007 на сайті Footballstat
 Чемпіонат України 2006/2007 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007: друга ліга
 Кубок України з футболу 2006—2007

2006 у футболі
2007 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2006 в українському спорті
2007 в українському спорті